Чикозапотал има више значења:

 Чикозапотал (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикозапотал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику